Pierre Auger peut désigner :
 Pierre Auger (1899-1993), un physicien français ;
 Pierre Auger (1960-), un comédien québécois spécialisé dans le doublage ;
 Pierre Auger (1953-), un bio-mathématicien français.